Deinarc de Creta (en llatí Deinarchus, en grec antic Δείναρχος) fou un escriptor grec de l'illa de Creta que va escriure una col·lecció de llegendes cretenques. És mencionat per Demetri de Magnèsia.

Referències 

Mitògrafs de l'antiga Grècia
Antics cretencs